Электроник:
 Электронщик (инженер-электроник) — специалист, обеспечивающий правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную работу электронного оборудования.
 Электроник — робот в образе мальчика-подростка, главный герой цикла фантастических повестей Евгения Велтистова и снятого по их мотивам художественного фильма «Приключения Электроника».
 Великий Электроник — персонаж-антагонист фильмов «Путешествия пана Кляксы» (Польша, СССР, 1986 год) и «Пан Клякса в космосе» (Польша, Чехословакия, 1988 год).

См. также